«MAMIII» — испаноязычная песня американской певицы Бекки Джи и колумбийской певицы Кароль Джи на 10 февраля 2022 года в качестве третьего сингла с грядущего второго испаноязычного студийного альбома Гомес, Esquemas (2022). Это принесло обоим артистам их сингл с самым высоким рейтингом в Billboard Hot 100.

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Песни 2022 года
Синглы 2022 года
Песни Бекки Джи
Песни Кароль Джи
Песни на испанском языке
Реггетонские песни